Gorriti ist der Familienname folgender Personen:  

 José Ignacio de Gorriti (1770–1835), argentinischer Politiker und Vater der Schriftstellerin:
 Juana Manuela Gorriti (1816–1892), argentinische Schriftstellerin des 19. Jahrhunderts

Gorriti steht für:
 Gorriti (Navarra), Ort im Norden der spanischen Provinz Navarra